Brazilië:
Bom Sucesso (Minas Gerais), gemeente in de deelstaat Minas Gerais
Bom Sucesso (Paraíba), gemeente in de deelstaat Paraíba
Bom Sucesso (Paraná), gemeente in de deelstaat Paraná
Bom Sucesso de Itararé, een gemeente in de deelstaat São Paulo
Bom Sucesso do Sul, een gemeente in de deelstaat Paraná

Portugal:
Bom Sucesso (Figueira da Foz), plaats in de gemeente Figueira da Foz